Schnittker ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Schnittker (* 1974), Bremer Kommunalpolitikerin (CDU)
 Gregor Schnittker (* 1969), deutscher Fernsehmoderator und Autor
 Johann Schnittker (1895–1975), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (BDV/FDP)
 Udo Schnittker (* 1959), deutscher Brigadegeneral

Siehe auch:
 Schnittke
 Schnittger
 Schnitger
 Snitger